Михаил Михайлович Гунба (16 июня 1925, с. Ачандара, Абхазская АССР — 31 января 2014, Сухум, Абхазия) — ,  и  Республики Абхазия; доцент АбИГИ им. Д. И. Гулиа.

Биография 
Родился 16 июня 1925 года в селе Ачандара в крестьянской семье.

В 1953 году окончил исторический факультет Сухумского ГПИ им. А. М. Горького, В 1963 году защитив диссертацию «Западная Грузия и Византия в VI—VIII вв.», получил степень кандидата исторических наук.

Работал ведущим научным сотрудником АбИГИ им. Д. И. Гулиа АН Абхазии.

Скончался 31 января 2014 года.

Научная деятельность 
Издано более 60 работ. В 1970 годах руководил работой отряда, проводившем археологические раскопки в Сухумской крепости.

Библиография 
Монографии
 Западная Грузия и Византия в VI—VIII вв. Сухуми: Алашара. 1962. 236 с.
 Новые памятники цебельдинской культуры. Тб. Мецниереба. 1978. 175 с.
 Очерки истории Абхазии. Сухуми: Алашара. 1982. 84 с.
 Атарские гончарные печи. — Тб.: Мецниереба. 1985. 70 с.
 Абхазия в I тысячелетии н. э. (социально-экономические и политические отношения). Сухуми: Алашара, 1989. 254 с.
 Абхазия в II тысячелетии н. э. (XI—XIII вв.). Сухум: Алашара, 1999. 161 с.
Статьи
 К вопросу о локализации крепости Трахеи // Труды АбИЯЛИ. — Сухуми: Алашара. 1963. Т. XXXIV. — с. 159—167.
 Келасурская стена // Известия АбИЯЛИ. — Тб.: Мецниереба. 1977. Т. VI. — с. 137—151.
 Новые памятники Колхидской культуры в Абхазии // Советская археология. 1978. № 2. с. 257—264 (в соавторстве с Ю. Н. Вороновым).
 Новые материалы по археологии средневекового Сухума // Материалы по археологии Абхазии. Тб.: Мецниереба. 1979. с. 75-85.
 Об автохтонности абхазов в Абхазии // Абхазоведение: История. Археология. Этнология. Сухум: Алашара. 2000. вып. 1, с. 80-90.

Ссылки 
 Гунба Михаил Михайлович